Джордж Шоу: Шоу, Джордж (1751—1813) — английский ботаник и зоолог, соучредитель Линнеевского общества.
 Шоу, Джордж (1933—1998) — игрок в американский футбол.